Мужская сборная Чехословакии по баскетболу представляла Чехословакию на международных соревнованиях. C 1993 года правопреемником сборной Чехословакии является сборная Чехии, существует также и сборная Словакии.

История 
Чехословацкий союз волейбола и баскетбола стал членом ФИБА в 1932 году, в 1948 году была создана Федерация баскетбола Чехословакии.

Сборная Чехословакии заняла 3-е место на первом чемпионате Европы в Женеве в 1935 году. На первом послевоенном чемпионате в 1946 году чехословаки стали чемпионами, обыграв команду Италии со счётом 34:32, причём решающий бросок состоялся на последней секунде матча. Дальнейшие успехи сборной Чехословакии были скромнее, но команда оставалась одной из сильнейших в Европе: всего на её счету 1 золотая, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей европейских первенств. Последним призовым местом в истории чехословацкой сборной был ознаменован чемпионат Европы-1985 в Штутгарте, на котором она заняла 2-е место.

В финальных турнирах чемпионатов мира сборная Чехословакии участвовала 4 раза подряд, наилучшим результатом стало 6-е место на дебютном для команды чемпионате мира-1970. На чемпионате мира 1982 года, ставшим для чехословацкой сборной последним, она заняла 10-е место.

Сборная Чехословакии впервые приняла участие в олимпийском баскетбольном турнире в 1936 году и заняла 11-е место. Всего команда участвовала в играх 7 Олимпиад. Наивысшим достижением сборной стало 5-е место в 1960 году, в более поздний период — 6-е место в 1976 году.

Результаты на международных турнирах

Чемпионаты Европы 

1935 —  3-е место

1937 — 7-е место

1946 —  1-е место

1947 —  2-е место

1951 —  2-е место

1953 — 4-е место

1955 —  2-е место

1957 —  3-е место

1959 —  2-е место

1961 — 5-е место

1963 — 10-е место

1965 — 7-е место

1967 —  2-е место

1969 —  3-е место

1971 — 5-е место

1973 — 4-е место

1975 — 6-е место

1977 —  3-е место

1979 — 4-е место

1981 —  3-е место

1983 — 10-е место

1985 —  2-е место

1987 — 8-е место

1991 — 6-е место

Чемпионаты мира 
1970 — 6-е место

1974 — 10-е место

1978 — 9-е место

1982 — 10-е место

Олимпийские турниры 
1936 — 11-е место

1948 — 7-е место

1952 — 10-е место

1960 — 5-е место

1972 — 8-е место

1976 — 6-е место

1980 — 9-е место

Универсиады 
1959 —  3-е место

1961 —  3-е место

1965 — 5-е место

1970 — 9-е место

1973 — 8-е место

1977 —  3-е место

1987 — 8-е место

1991 — 6-е место

Дружба-84 
Соревнования «Дружба-84» по баскетболу —  2-е место

См. также 
 Мужская сборная Чехии по баскетболу
 Мужская сборная Словакии по баскетболу
 Женская сборная Чехословакии по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 (en) 

Чехословакия
Баскетбол в Чехословакии
Баскетбол